Жи́здринский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Калужской области России. 

Административный центр — город Жиздра.

География 
Район расположен на юго-западе Калужской области, граничит с Брянской областью. Площадь — 1283 км² (12-е место среди районов).

Основные реки — Жиздра, Песочня, Овсорок.

История 
Район был образован 1 октября 1929 года в составе Брянского округа Западной области. В него вошла территория упразднённой Жиздринской волости Жиздринского уезда Брянской губернии.

27 сентября 1937 года Западная область была упразднена, Жиздринский район вошёл в состав вновь образованной Орловской области.

5 июля 1944 года Жиздринский район передан в состав новообразованной Калужской области.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Жиздра) проживают   % населения района.

Административное деление 
Жиздринский район как административно-территориальная единица включает 6 административно-территориальных единиц: 1 город, 4 села и 2 деревни, как муниципальное образование со статусом муниципального района — 7 муниципальных образований, в том числе 1 городское и 6 сельских поселений.

Населённые пункты 
В Жиздринском районе 95 населённых пунктов.

Транспорт 
Через территорию района проходит федеральная автодорога  «Украина» (Киевское шоссе), железная дорога Сухиничи — Брянск.

Примечания

Ссылки 
 Общие сведения, экономика
 Сведения на сайте областной администрации
 Официальный сайт районной администрации